Travis Brigley, kanadski hokejist, * 16. junij 1977, Coronation, Alberta, Kanada.

Brigley je v svoji karieri igral za 2 NHL moštvi - Calgary Flames in Colorado Avalanche.

Kariera
Brigleyja so leta 1996 na naboru lige NHL izbrali v moštvu Calgary Flames. Pred naborom je štiri sezone nastopal za WHL ekipo Lethbridge Hurricanes. Kot profesionalec je prvič zaigral leta 1997 za AHL klub Saint John Flames. Isto leto je debitiral tudi v ligi NHL za Calgary, a je dobil priložnost le na dveh tekmah.

Sezono 1998/99 je prebil v moštvu Saint John Flames, sezono 1999/00 je začel v IHL klubu Detroit Vipers, se sredi sezone vrnil v Saint John Flamese in pristal v Calgary Flamesih, za katere je nastopil na 17 tekmah. 6. marca 2000 so ga v Calgaryju zamenjali za Marca Bureauja, tako da je Brigley odšel v drug NHL klub, Philadelphia Flyers. Zanj ni nikoli zaigral, saj je do konca sezone igral za podružnično AHL moštvo Philadelphia Phantoms. 

V sezoni 2000/01 je za kratek čas igral v Angliji za ekipo Cardiff Devils in se nato vrnil v Severno Ameriko v moštvo Knoxville Speed, 16. decembra 2000 pa je kot prost igralec podpisal pogodbo še s tretjim NHL klubom, klubom Florida Panthers. Vnovič je moral nastopati za podružnično moštvo - tokrat za AHL moštvo Louisville Panthers. Pred sezono 2001/02 je okrepil AHL moštvo Cincinnati Mighty Ducks. Sezono je sicer začel v nižjeligašu Macon Whoopee, a nato le zaigral za Cincinnati, za katerega je v prvi sezoni dosegel 43 točk in v drugi sezoni, sezoni 2002/03, 45 točk. Sezono 2002/03 je sicer končal v drugem AHL moštvu, Hershey Bears. Za Cincinnati in Hershey je igral, kljub dejstvu da je že med sezono 2001/02 podpisal pogodbo za NHL klub Mighty Ducks of Anaheim, ki pa ga je vrnil svoji podružnični ekipi - ekipi Cincinnatija. 

12. avgusta 2003 je bil del igralske menjave Anaheima in Colorada. V Coloradu so ga sprva postavili nazaj v moštvo Hersheyja, vendar je sredi sezone le dobil priložnost v ligi NHL. Za Colorado je nastopil na 36 tekmah, dosegel 3 zadetke in prispeval 4 podaje. Potem ko je bila NHL sezona 2004/05 odpovedana, je odšel v Evropo, kjer je z moštvom Vålerenga Ishockey osvojil norveško prvenstvo. 

Naslednjo sezono se je vrnil v Severno Ameriko, a le za eno sezono, v kateri je branil barve dveh AHL moštev - moštev Bridgeport Sound Tigers in Springfield Falcons. V sezonah 2006/07 in 2007/08 je v nemški DEL ligi igral za ekipo Augsburger Panther. V sezoni 2008/09 je igral še za enega nemškega prvoligaša, moštvo Hamburg Freezers. 

Sredi sezone 2009/10 je okrepil slovensko moštvo HDD Tilia Olimpija in že na svojem debiju dosegel dva zadetka, na derbiju proti večnemu tekmecu, ekipi HK Jesenice.  Dres Olimpije je nosil dobra dva meseca in se v tem času uveljavil v vlogi strelca, saj je bil s 14 zadetki drugi strelec moštva, takoj za rojakom Frankom Banhamom. 23. decembra je s klubom sporazumno prekinil pogodbo, kar so potrdili tudi na spletni strani kluba.  Na spletni strani RTV SLO so ob njegovem odhodu zapisali, da je v Ljubljani živel brez družine in da je bil to eden od dveh glavnih razlogov za odhod iz Tivolija. Kot drugi razlog so navedli zamujanje plač v taboru zelenobelih.

Pregled kariere

|-
| Leduc Oil Barons
| AAHA
| 92/93
|
| 32
| 36
| 24
| 60
|
| 56
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Leduc Oil Barons
| AAHA
| 93/94
|
| 34
| 29
| 44
| 73
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Lethbridge Hurricanes
| WHL
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Lethbridge Hurricanes
| WHL
| 94/95
|
| 64
| 14
| 18
| 32
| 
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Lethbridge Hurricanes
| WHL
| 95/96
|
| 69
| 34
| 43
| 77
| 
| 94
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Lethbridge Hurricanes
| WHL
| 96/97
|
| 71
| 43
| 47
| 90
| +17
| 56
|
| 19
| 9
| 9
| 18
| 
| 31
|-
| Lethbridge Hurricanes
| M-Cup
| 96/97
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 
| 4
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 97/98
|
| 79
| 17
| 15
| 32
| -8
| 28
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -5
| 0
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 97/98
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 98/99
|
| 74
| 15
| 35
| 50
| -13
| 48
|
| 7
| 3
| 1
| 4
| -5
| 2
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 99/00
|
| 29
| 6
| 10
| 16
| -7
| 24
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 99/00
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| +2
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 99/00
|
| 15
| 2
| 2
| 4
| -2
| 15
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 99/00
|
| 17
| 0
| 2
| 2
| -6
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Knoxville Speed
| UHL
| 00/01
|
| 4
| 2
| 4
| 6
| +1
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Cardiff Devils
| Superleague
| 00/01
|
| 12
| 5
| 9
| 14
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Louisville Panthers
| AHL
| 00/01
|
| 49
| 14
| 21
| 35
| -7
| 34
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Macon Whoopee
| ECHL
| 01/02
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| 0
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 01/02
|
| 70
| 22
| 21
| 43
| -4
| 40
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| -1
| 0
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 02/03
|
| 64
| 18
| 27
| 45
| -2
| 58
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 02/03
|
| 13
| 3
| 5
| 8
| 0
| 4
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -4
| 2
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 03/04
|
| 36
| 3
| 4
| 7
| 0
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 03/04
|
| 18
| 6
| 6
| 12
| -2
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vålerenga Ishockey
| GET
| 04/05
|
| 21
| 8
| 11
| 19
| +9
| 43
|
| 10
| 3
| 4
| 7
| +8
| 18
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 05/06
|
| 39
| 7
| 10
| 17
| -8
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 05/06
|
| 18
| 3
| 3
| 6
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Augsburger Panther
| DEL
| 06/07
|
| 48
| 13
| 29
| 42
| -15
| 121
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| Augsburger Panther
| DEL
| 07/08
|
| 55
| 22
| 25
| 47
| -4
| 74
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Hamburg Freezers
| DEL
| 08/09
|
| 50
| 16
| 15
| 31
| +1
| 54
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -8
| 6
|-
| HDD Tilia Olimpija
| EBEL
| 09/10
|
| 22
| 14
| 11
| 25
| -8
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Bentley Generals
| Chinook HL
| 09/10
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| 
| 0
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| 
| 2
|-
| Bentley Generals
| Chinook HL
| 10/11
|
| 18
| 16
| 21
| 37
| 
| 20
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Bentley Generals
| Chinook HL
| 11/12
|
| 21
| 2
| 3
| 4
| 
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Bentley Generals
| Chinook HL
| 12/13
|
| 11
| 9
| 2
| 11
| 
| 14
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1056
| bgcolor="#7FFF00" | 373
| bgcolor="#7FFF00" | 464
| bgcolor="#7FFF00" | 837
| bgcolor="#7FFF00" | -48
| bgcolor="#7FFF00" | 899
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | -14
| bgcolor="#7FFF00" | 67
|}

Viri

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Leduc Oil Barons
Hokejisti Lethbridge Hurricanes
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Cardiff Devils
Hokejisti Knoxville Speed
Hokejisti Louisville Panthers
Hokejisti Macon Whoopee (ECHL)
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Vålerenga Ishockey
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti Hamburg Freezers
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Bentley Generals